Kasaner Kathedrale ist der Name mehrerer Kirchengebäude in Russland und Kasachstan:

 Kasaner Kathedrale (Almaty)
 Kasaner Kathedrale (Moskau)
 Kasaner Kathedrale (Sankt Petersburg)
 Kasaner Kathedrale (Wolgograd)